Degenkolb ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Degenkolb (1796–1862), Fabrikbesitzer und Kommerzienrat im preußisch-sächsischen Eilenburg
 Gerhard Degenkolb (1892–1954), deutscher Manager in der Kriegsindustrie des Dritten Reichs
 Heinrich Degenkolb (1832–1909), deutscher Rechtswissenschaftler 
 John Degenkolb (* 1989), deutscher Radrennfahrer